Una arboleda es un poblado de árboles natural o artificial.

Como apellido, el término puede referirse a:

 Adriana Arboleda (n. 1978), modelo y presentadora colombiana.
 Esmeralda Arboleda (1921-1997), política y abogada colombiana.
 Gustavo Arboleda (1881-1938), historiador, periodista y diplomático colombiano.
 Jáider Arboleda (n. 1985), futbolista colombiano.
 Julio Arboleda Pombo (1817-1862), abogado, orador, poeta, militar, periodista, político, diplomático, académico, dramaturgo y estadista colombiano.
 Manuel Antonio Arboleda Scarpetta (1870-1923), sacerdote vicentino colombiano, arzobispo metropolitano de Popayán.
 Manuel Antonio Arboleda Arboleda (1905-1936), político, abogado e intelectual colombiano.
 Manuel Santos Arboleda (n. 1979), futbolista colombo-polaco.
 Niver Arboleda (1967-2011), futbolista colombiano.
 Sergio Arboleda Pombo (1822-1888), político y periodista colombiano.
 William Arboleda (n. 1990), futbolista colombiano.
 Joaquín Mosquera y Arboleda (1787-1878), jurista, militar y estadista, presidente de Colombia.
 Manuel José Mosquera y Arboleda (1800-1853), sacerdote católico colombiano, arzobispo metropolitano de Bogotá.
 Manuel María Mosquera y Arboleda (1800-1882), político y diplomático colombiano.
 Tomás Cipriano de Mosquera y Arboleda (1798-1878), político, militar y estadista colombiano, presidente de Colombia.

Asimismo, como topónimo, puede hacer referencia a:

 Arboleda, municipio en el departamento de Nariño (Colombia).
 La Arboleda del Montseny, arboreto en el municipio de Santa María de Palautordera, en la comunidad autónoma de Cataluña (España).
 El estadio La Arboleda, estadio de fútbol en la ciudad de Asunción (Paraguay).
 El Centro Comercial Parque Arboleda, complejo comercial y de oficinas en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda (Colombia).

Además, como título nobiliario, puede referirse a:

 El Vizcondado de la Arboleda, título nobiliario español, creado el 2 de junio de 1849 por la reina Isabel II para su hermanastro don José María Muñoz y Borbón.